Van der Noot (familie), een Zuid-Nederlandse adellijke familie,
Elisabeth van der Noot d'Assche, een Belgische gravin,
Frederik Van Der Noot, een Belgische edelman en de eerste burgemeester van de stad Aalst,
Hendrik van der Noot, een Brabantse rechtsgeleerde en politicus,
Jan van der Noot, een Zuid-Nederlandse dichter,
Johann Theodor van der Noot, een Luxemburgse geestelijke,
Maximiliaan Antoon van der Noot, een Zuid-Nederlandse bisschop,
Philips Erard van der Noot, een Zuid-Nederlandse bisschop,
Thomas van der Noot, een Brusselse boekdrukker.